Grub est un logiciel libre (projet Open Source sous licence GPL v2), créé en 2000 par Kord Campbell. C'est aussi un moteur d'indexation de pages web basé sur le partage de ressources informatiques utilisant la puissance de calcul (Grid computing) non utilisée d'ordinateurs personnels connectés via Internet.

En janvier 2003, LookSmart a acheté les droits de propriété intellectuelle de Grub.  Le 17 juillet 2007, la compagnie a vendu Grub à Wikia.

Le 14 mai 2009, le moteur de recherche Wikia a été arrêté. 

La page grub.org est redirigée sur fandom.com où on peut lire que les conditions d’utilisation "s’appliquent à nos sites fandom.com, wikia.com et wikia.org (y compris tous les sous-domaines) et à nos applications mobiles sous les marques FANDOM ou Wikia (ci-après collectivement dénommés le « Service » ou le « Site »), gérés par Wikia, Inc. (ci-après dénommé l’« Entreprise »). Nous sommes une société enregistrée dans l’État du Delaware aux États-Unis (sous le numéro C2935209) dont le siège social est situé au 360 3rd Street, Suite 750, San Francisco, CA 94107, États-Unis."

Lien externe 

 http://sourceforge.net/projects/grub/ — Sources du projet sur Sourceforge
(en) http://www.softwaresea.com/Linux/download-Grub-Next-Generation-C-client-10013699.htm

Notes et références 

Moteur de recherche (logiciel)
Logiciel libre sous licence GPL
Moteur de recherche pair à pair